Charlier ist der Familienname folgender Personen:

 Adélaïde Charlier, belgische Klimaaktivistin
 Albert Charlier (1814–1894), deutscher Industrieller
 André Charlier (* 1962), belgischer Jazzmusiker
 Anna Charlier (1871–1949), Verlobte von Nils Strindberg
 Carl Charlier (1862–1934), schwedischer Astronom
 Cédric Charlier (* 1987), belgischer Hockeyspieler
 Erich Charlier (1924–2015), deutscher Pädagoge und Glasmaler
 Freddy Charlier (1890–1929), belgischer Eishockeyspieler und Automobilrennfahrer
 Gustave Charlier (1885–1959), belgischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Guy Charlier (* 1954 in Roanne), Bildhauer
 Jean-Michel Charlier (1924–1989), belgischer Comicautor
 Joseph Charlier (1816–1896), belgischer Jurist, Schriftsteller, Buchhalter und Kaufmann
 Olivier Charlier (* 1961), französischer Geiger
 Nicolas Charlier (* 1989), französischer Jazzmusiker
 Sébastien Charlier (* 1971), französischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker

Siehe auch:

 Charlier-Museum in der Brüsseler Gemeinde Saint-Josse-ten-Noode/Sint-Joost-ten-Node